«Talking in Your Sleep» ( Разговаривая во сне) — песня американской рок-группы The Romantics, ставшая их крупнейшим хитом. Вышла на их 4-м альбоме In Heat (1983).
Песня достигла № 1 в Канаде, № 3 в американском хит-параде Billboard Hot 100 в начале 1984 (продержавшись три недели на третьем месте и 21 неделю в сотне лучших) и стала № 1 в чарте Hot Dance Club Play.
Песня вошла в итоговые годовые хит-парады лучших синглов 1984 года по версии журналов Rolling Stone (№ 35 в Best Singles of 1984) и Billboard (№ 19 в Billboard Year End 1984).

Канадский певец The Weeknd частично использовал её припев как сэмплы в своей песне «Secrets» с его альбома 2016 года Starboy.

Чарты 
Сингл стал успешным в США и Канаде (видеоклип широко прокручивался на канале MTV), но не был замечен в Великобритании. Однако, в августе 1984 года кавер-версия в исполнении поп-группы Bucks Fizz стала популярной и в Соединённом Королевстве. Она достигла № 15 в британском хит-параде UK Singles Chart. Песня в дальнейшем выходила на нескольких десятках альбомах и сборниках.

См. также 
 Лучшие синглы США 1984 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1983 года
Песни США
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни о снах